Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du  au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Marcela Skuherská, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en février 1983
Tennis en mars 1983